Marek Malík, češki hokejist, * 24. junij 1975, Ostrava, Češkoslovaška.

Malík je svojo člansko kariero začel pri klubu HC Vítkovice v sezoni 1993/94 češki lige. Leta 1993 je bil kot 72. izbran na NHL naboru s strani kluba Hartford Whalers, za katerega je zaigral v sezoni 1994/95. V ligi NHL, kjer je igral še za klube Carolina Hurricanes, Vancouver Canucks, New York Rangers in Tampa Bay Lightning, je v trinajstih sezonah odigral 691 prvenstvenih tekem rednega dela, na katerih je dosegel 33 golov in 135 podaj, ter 65 tekem končnice, na katerih je dosegel dva gola in osem podaj. Ob koncu kariere se je vrnil k Vítkovicam, v svoji zadnji sezoni 2013/14 pa je igral za HC TWK Innsbruck v ligi EBEL. V sezoni 2003/04 je bil najboljši hokejist lige NHL po statistiki +/-, v sezoni 2010/11 pa najboljši podajalec in po točkah med branilci češki lige.

Za češko reprezentanco je nastopil na zimskih olimpijskih igrah 2006, kjer je osvojil bronasto medaljo, nastopil je tudi na svetovnem pokalu 2004, ko je z reprezentanco osvojil tretje mesto.

Pregled kariere

|-
| HC Vítkovice
| Češka ml. liga
| 92/93
|
| 20
| 5
| 10
| 15
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 93
|
| 2
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 93/94
|
| 38
| 3
| 3
| 6
|
|
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Češka
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 94
|
| 7
| 2
| 4
| 6
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Springfield Indians
| AHL
| 94/95
|
| 58
| 11
| 30
| 41
| -1
| 91
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hartford Whalers
| NHL
| 94/95
|
| 1
| 0
| 1
| 1
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 95
|
| 7
| 2
| 5
| 7
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hartford Whalers
| NHL
| 95/96
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| -3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Springfield Indians
| AHL
| 95/96
|
| 69
| 8
| 14
| 22
| +11
| 135
|
| 8
| 1
| 3
| 4
|
| 20
|-
| Hartford Whalers
| NHL
| 96/97
|
| 47
| 1
| 5
| 6
| +5
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Springfield Indians
| AHL
| 96/97
|
| 3
| 0
| 3
| 3
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 97/98
|
| 37
| 1
| 5
| 6
| +4
| 75
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 98/99
|
| 52
| 2
| 9
| 11
| -6
| 36
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -2
| 4
|-
| Beast of New Haven
| AHL
| 98/99
|
| 21
| 2
| 8
| 10
| -7
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 98/99
|
| 1
| 1
| 0
| 1
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 99/00
|
| 57
| 4
| 10
| 14
| +13
| 63
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 00/01
|
| 61
| 6
| 14
| 20
| -4
| 34
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -3
| 6
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 01/02
|
| 82
| 4
| 19
| 23
| +8
| 88
|
| 23
| 0
| 3
| 3
| +3
| 18
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 02/03
|
| 10
| 0
| 2
| 2
| -3
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 02/03
|
| 69
| 7
| 11
| 18
| +23
| 52
|
| 14
| 1
| 1
| 2
| -7
| 10
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 03/04
|
| 78
| 3
| 16
| 19
| +35
| 45
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| +1
| 10
|-
| Češka
| Svetovni pokal
| 04
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 04/05
|
| 42
| 1
| 9
| 10
| +10
| 50
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| -2
| 37
|-
| New York Rangers
| NHL
| 05/06
|
| 64
| 2
| 16
| 18
| +28
| 78
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| -2
| 6
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 06
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| -3
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 06/07
|
| 69
| 2
| 19
| 21
| +32
| 70
|
| 10
| 1
| 3
| 4
| +6
| 10
|-
| New York Rangers
| NHL
| 07/08
|
| 42
| 2
| 8
| 10
| +7
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 08/09
|
| 42
| 0
| 5
| 5
| -3
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 09/10
|
| 8
| 0
| 4
| 4
| +3
| 6
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| HC Genève-Servette
| Švicarska liga
| 09/10
|
| 25
| 0
| 4
| 4
| 
| 10
|
| 20
| 2
| 8
| 10
| 
| 14
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 10/11
|
| 47
| 5
| 24
| 29
| +15
| 134
|
| 14
| 1
| 4
| 5
| -2
| 6
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 11/12
|
| 48
| 2
| 14
| 16
| -9
| 155
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| HC Vítkovice
| Češka liga
| 12/13
|
| 49
| 1
| 16
| 17
| -2
| 91
|
| 9
| 0
| 0
| 0
| -3
| 54
|-
| HC TWK Innsbruck
| Avstrijska liga
| 13/14
|
| 47
| 4
| 14
| 18
| -17
| 48
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1222
| bgcolor="#7FFF00" | 81
| bgcolor="#7FFF00" | 304
| bgcolor="#7FFF00" | 385
| bgcolor="#7FFF00" | +137
| bgcolor="#7FFF00" | 1513
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 126
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" | 30
| bgcolor="#7FFF00" | -11
| bgcolor="#7FFF00" | 195
|}

Zunanje povezave

 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Češko
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1993
Izbrani na naboru lige NHL (Hartford Whalers)
Hokejisti HC Vítkovice
Hokejisti Springfield Indians
Hokejisti Hartford Whalers
Hokejisti Malmö IF Redhawks
Hokejisti Carolina Hurricanes
Hokejisti Beast of New Haven
Hokejisti Vancouver Canucks
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Tampa Bay Lightning
Hokejisti HC Genève-Servette
Hokejisti HC TWK Innsbruck